Ein Bürgerbad kann folgendes sein:

 Historisch eine Badeanstalt, die Bürgern vorbehalten war, siehe Badeanstalt#Bürgerbad
 Ein Betreibermodell, bei dem Schwimmbäder nichtkommerziell von Bürgern betrieben werden, siehe Bürgerbad (Betreibermodell)